Загребачка, Загребская жупания () — жупания в северной Хорватии.

Она охватывает территорию вокруг столицы Хорватии — города Загреба, являющегося одновременно и административным центром жупании Загребачка, но не входящим в её состав.

Граничит с городом Загребом, жупаниями Крапинско-Загорска и Вараждинска на севере, с жупанией Бьеловарско-Билогорска на востоке, Сисачко-Мославачка на юге и с жупанией Карловачка на юго-западе.

Административное деление 

Загребачка разделена на 9 городов и 25 общин:

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт жупании Загребачка